Зе́миш () — немецкая фамилия:

 Земиш, Андре (; род. 1964) — восточногерманский биатлонист.
 Земиш, Теодор (; 1833—1909) — немецкий офтальмолог.
 Земиш, Фридрих (; 1896—1975) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1950).
 Земиш, Фридрих (политик) (; 1869—1945) — немецкий юрист и политик.